Clenora är ett släkte av fjärilar. Clenora ingår i familjen silkesspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Silkesspinnare
Clenora

en:Gunda
hu:Gunda